John Cady ist der Name folgender Personen:

* John Deere Cady (1866–1933), US-amerikanischer Golfspieler
 John W. Cady (1790–1854), US-amerikanischer Jurist und Politiker